Folyónév
Cna – Oroszország, a Moksa mellékfolyója
Cna – Oroszország, az Oka mellékfolyója
Cna – Oroszország, a Msztyino-tóba ömlik
Cna – Belarusz, a Pripjaty mellékfolyója